Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Lubuk (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Lubuk (Indralaya Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Lubuk (Kota Kayu Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Lubuk (Tanjung Lubuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra